Auebach  heißen folgende geographischen Objekte:

 Auebach (Fuhse), linker Zufluss der Fuhse nahe der Lauenthaler Mühle weit vor Ölsburg (Ilsede), Landkreis Peine, Niedersachsen
 Auebach (Iller), linker Zufluss der Iller gegenüber Illerzell (Vöhringen), Landkreis Neu-Ulm, Baden-Württemberg
 Auebach (Schwarza), mit Oberlauf Heidbach, rechter Zufluss der Schwarza in Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Auebach oder Aue (Zwischenahner Meer), nordöstlicher Zufluss des Zwischenahner Meers weit nach Gristede (Wiefelstede), Landkreis Ammerland, Niedersachsen; Fortsetzung unterhalb des Zwischenahner Meers als Aue, Godensholter und Nordloher Tief, die bei Barßel das Barßeler Tief speisen

Siehe auch:
 Aubach
 Auenbach
 Auequelle
 Auerbach
 Augraben